Ле́пя () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Коолина.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Меремяэ.

География 
Расположена в 23,5 километрах к юго-западу от волостного центра — посёлка Вярска — и в 26 километрах к востоку от уездного центра — города Выру. Высота над уровнем моря — 127 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 10 человек, все — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Лепя:

* По данным Регистра народонаселения на 02.09.2020

История 
В письменных источниках ~1790 года упоминается деревня Вязикова, 1882 года — Вязиково большое, 1897 года — Вязиково (Большое), 1904 года — Lepä, Большо́е Вя́зиково, ~1920 года — Leppa, 1922 года — Lepa.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1867 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Вязикова.

В XIX веке деревня была частью общины Уланово и относилась к приходу Залесье.

В 1977–1997 годах Лепя была частью деревни Тоброва.

Происхождение топонима 
Название деревни происходит от названия дерева — «ольха» ().

Русское название Вязиково предположительно происходит от слова «вяз». К востоку, в т.ч. в Печорах и Ингерманландии, можно найти несколько топонимов, начинающихся на «Вяз-», «Вязь-», например, деревня Вязьмово в Изборской волости.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сету
Сетомаа (волость)